Île de Pharos ;
 Pharos, un logiciel de gestion pour entreprises et administrations ;
 Pharos, cratère situé sur Protée, un des satellites naturels de Neptune ;
 Pharos, un cheval de course ;
 PHAROS (Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements) est une plateforme française permettant de signaler en ligne des contenus et comportements illicites de l'Internet.

Voir aussi 
 Hvar, île croate portant le nom de Pharos dans l'Antiquité.